Сыре́ц — не до конца выделанное изделие, полуфабрикат, например:
 сахар-сырец;
 рис-сырец;
 хлопок-сырец.
 шёлк-сырец.
 кирпич-сырец.
 опий-сырец.

Топонимы 
 Сырец — деревня в Ленинградской области.

Гидронимы 
 Сырец (приток Днепра) — река в Киеве;
 Сырец (приток Горыни) — река в Ровненской области.

Другое 
 Сырец — исторический район Киева;
 Сырец — станция метро в Киеве;
 Сырец — железнодорожная платформа в Киеве.